Michael Rogers (acteur), een Canadees acteur
 Michael Rogers (wielrenner), een Australisch wielrenner
 Michael S. Rogers, een directeur van National Security Agency